Norrländska mästerskapet i fotboll 1927 vanns av Söderhamns Skärgård.

Matcher

Kvalomgång

Semifinaler

Final

Källor
Sveriges fotbollshistoriker och statistiker - Statistik

1927 i Sverige
Fotbollssäsongen 1927
1927